Helensburgh ist der Name folgender Orte:

 Helensburgh, Stadt in der Council Area Argyll and Bute, Schottland
 Helensburgh (Australien), Stadt im Bundesstaat New South Wales, Australien
 Helensburgh (Neuseeland), Stadt in der Region Otago, auf der Südinsel Neuseelands